Хоррокс () — английская фамилия. Известные носители:

 Хоррокс, Брайан (1895—1985) — офицер британской армии, генерал-лейтенант.
 Хоррокс, Джейн (род. 1964) — британская актриса, певица и музыкант.
 Хоррокс, Джереми (1618—1641) — английский астроном, предсказавший и наблюдавший прохождение Венеры по диску Солнца в 1639 году.